Hudson est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Anne Hudson (1938-2021), médiéviste et universitaire britannique ;
 Bill Hudson (1949-), acteur et chanteur américain ;
 Charles Hudson (1828-1865), chapelain anglican et alpiniste anglais :
 Christopher Hudson (1946-), romancier, scénariste, journaliste et critique cinématographique britannique ;
 Derek Hudson (1953-), photographe britannique ;
 Duane Hudson (1910-1995), agent secret britannique ;
 Edith Hudson (1872-19?), infirmière et suffragette écossaise ;
 Frederic Hudson (1819-1875), chef d'entreprise et journaliste américain ;
  ;
 Harriet Hudson (1998-), rameuse australienne ;
 Henry Hudson (1570-1611), explorateur britannique ;
 Hilda Phoebe Hudson (1881-1965), mathématicienne britannique ;
 Hugh Hudson (1936-2023), réalisateur britannique ;
 Jennifer Hudson (1981-), actrice et chanteuse américaine ;
 
 Julien Hudson (1811-1844), peintre créole ;
 Katy Hudson (1984-), chanteuse américaine couramment appelée Katy Perry ;
 Kate Hudson (1979-), actrice américaine ;
 Keith Hudson (1946-1984), musicien jamaïcain ;
 Kerry Hudson (1980-), écrivain britannique ;
 Lester Hudson (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Mark Hudson (1982-), footballeur britannique ;
 Martha Hudson (1939-), athlète américaine spécialiste du 100 mètres ;
  ;
 Nell Hudson (1990-), actrice britannique ;
 Ola Hudson (1946-2006), costumière américaine ;
 Oliver Hudson (1976-), acteur américain ;
 Piera Hudson (1996-), skieuse alpine néo-zélandaise ;
 Rochelle Hudson (1916-1972), actrice américaine ;
 Rock Hudson (1925-1985), acteur américain ;
 Rodney Hudson (1989-), joueur américain de football américain ;
 Rose Hudson-Wilkin (1961-), prêtresse anglicane britannique ;
 Saul Hudson (plus connu du nom de Slash) (1965-), guitariste américain ;
 Sydney Hudson (1910-2005), lieutenant-colonel britannique du Special Operations Executive ;
 Thomas Hudson (1701-1779), peintre britannique ;
 Thomas James Hudson (1961-), généticien québécois ;
 Walter Hudson (1944-1991), obèse américain ;
 Warren Hudson (1962-2012), joueur canadien de football canadien ;
 William Hudson (v. 1730-1793), botaniste britannique ;
 William Henry Hudson (1841-1922), ornithologue et naturaliste britannique.

Toponyme 
 (d'après l'explorateur Henry Hudson)

 Baie d'Hudson, dans le nord du Canada
 Détroit d'Hudson, dans le nord du Canada
 Hudson, canton canadien de l'Ontario
 Hudson, municipalité du Québec
 Hudson Acres, enclave de la ville de Vaudreuil-Dorion au Québec
 Hudson Bay, ville de Saskatchewan
 Hudson Bay (circonscription), circonscription du Nunavut

 Hudson, fleuve dans l'État de New York 
 Hudson (Caroline du Nord)
 Hudson (Colorado)
 Hudson (Dakota du Sud)
 Hudson (Floride)
 Hudson (Illinois)
 Hudson, une commune du comté de Steuben, situé dans l'Indiana, aux États-Unis
 Hudson (Iowa)
 Hudson (Kansas)
 Hudson (Maine)
 Hudson (Massachusetts)
 Hudson (Michigan)
 Hudson (New Hampshire)
 Hudson (New York) et New Hudson (New York) 
 Hudson (Ohio)
 Hudson, une ville du comté d'Angelina, au Texas
 Hudson (Wisconsin)
 Hudson (Wyoming)
 Comté de Hudson, comté du New Jersey
 Hudson Township (Michigan) 
 Hudsonville (Michigan)

Amérique du Sud
 Mont Hudson, volcan actif du Chili

Antarctique
 Chaîne Hudson, chaîne de montagnes située en Terre d'Ellsworth

Économie 
 Compagnie de la Baie d'Hudson
 Hudson Soft, un studio de jeux vidéo, créateur de Bomberman entre autres
 Hudson Motor Car Company, un fabricant d'automobiles de Détroit (Michigan, États-Unis)

Littérature 
 Père Hudson, un personnage secondaire dans Jacques le Fataliste et son maître de Diderot
 Mrs Hudson, un personnage secondaire dans les aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle : elle est la logeuse du 221b Baker Street

Technologie 
 Lockheed Hudson, bombardier léger américain de la Seconde Guerre mondiale
 Hudson, type de locomotives à vapeur

Informatique 
 Hudson, un framework d'intégration continue développé en langage Java

Voir aussi 
 
 Hudson et Rex (série télévisée)

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais